Šund je ustvarjalno delo brez vidne umetniške vrednosti. Izraz se lahko konkretno nanaša na:

 šund ali trivialno literaturo v književnosti
 Šund (film) - ameriški kriminalni film iz leta 1994
 Šund (glasbena skupina) - slovenska punk skupina